Dunmore bezeichnet im gälischen Sprachraum (Irland, Schottland) ursprünglich ein „more“ = großes Dun, der Begriff ist auch Ortsname geworden:

in Irland
 Dunmore Head im County Kerry
 Dunmore (Donegal)
 Dunmore (County Galway)
 Dunmore (Kilkenny), Höhle
 Dunmore (Laois)
 Dunmore East (Waterford)
 Dunmore Castle im County Galway

in Großbritannien
 Dunmore (Falkirk), Schottland
 Dunmore (Guildford), England
 Dunmore (Stirling), Schottland

in Kanada
 Dunmore (Alberta)

in Neuseeland
 Dunmore (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Dunmore (Montana)
 Dunmore (Pennsylvania)
 Dunmore (West Virginia)

Dunmore ist der Familienname folgender Personen:
 Dave Dunmore (* 1934), britischer Fußballspieler
 Evie Dunmore, deutsche Autorin
 Helen Dunmore (1952–2017), britische Schriftstellerin
 John Dunmore (* 1923), neuseeländischer Historiker und Schriftsteller
 Laurence Dunmore, Regisseur und Filmproduzent

Sonstige Bedeutungen:
 Earl of Dunmore, Adelstitel
 Dunmore Cave, Höhle in Irland
 Lake Dunmore, See im US-Bundesstaat Vermont

Siehe auch: 
 Dunsmore